

Ютіка — місто, штат Індіана
 Ютіка — місто, штат Канзас
 Ютіка — місто, штат Мічиган
 Ютіка — місто, штат Міннесота
 Ютіка — місто, штат Міссісіпі
 Ютіка — місто, штат Нью-Йорк
 Ютіка — місто, штат Пенсільванія
 Ютіка — місто, штат Південна Дакота
 Ютіка — місто в окрузі Кроуфорд, штат Вісконсин
 Ютіка — місто в окрузі Віннебаґо, штат Вісконсин
 Ютіка — селище, штат Міссурі
 Ютіка — селище, штат Небраска
 Ютіка — селище, штат Огайо
 Ютіка — переписна місцевість, штат Кентуккі
 Ютіка — переписна місцевість, штат Південна Кароліна

Див. також 
 Утіка